Universidad Wesleyana puede referirse a:

Universidad Wesleyana una universidad en Connecticut, Estados Unidos.
Universidad Wesleyana de Dakota, una universidad en Dakota del Sur, Estados Unidos.
Universidad Wesleyana de Filipinas, una universidad en Cabanatuan, Filipinas.
Universidad Wesleyana de Illinois, una universidad en Illinois, Estados Unidos.
Universidad Wesleyana de Indiana, una universidad en Indiana, Estados Unidos.
Universidad Wesleyana de Iowa, una universidad en Iowa, Estados Unidos.
Universidad Wesleyana de Kansas, una universidad en Kansas, Estados Unidos.
Universidad Wesleyana de Kentucky, una universidad en Kentucky, Estados Unidos.
Universidad Wesleyana de Nagasaki, una universidad en Nagasaki, Japón.
Universidad Wesleyana de Nebraska, una universidad en Nebraska, Estados Unidos.
Universidad Wesleyana de Oklahoma, una universidad en Oklahoma, Estados Unidos.
Universidad Wesleyana de Ohio, una universidad en Ohio, Estados Unidos.
Universidad Wesleyana de Texas, una universidad en Texas, Estados Unidos.